Die Badminton-Nationalliga A der Saison 2020/21 als höchste Spielklasse im Badminton in der Schweiz zur Ermittlung des nationalen Mannschaftsmeisters bestand aus einer Vorrunde im Modus Jeder gegen jeden und anschliessenden Play-off-Spielen. Meister wurde der BC Uzwil.

Vorrunde

Halbfinal 
BC Uzwil – BC Yverdon-les-Bains: 6:1
Team Argovia – BC Zürich: 5:2

Final 
BC Uzwil – Team Argovia: 6:2

Weblinks 
 Website von Swiss Badminton

Nationalliga 2021
Nationalliga A 2020/21
Nationalliga A 2020/21